Arany János Irodalmi Kör 1955-ben Nagyszalontán alakított irodalmi kör
 Arany János Irodalmi Kör 1960-as években Brassóban alakított irodalmi kör